МКД — аббревиатура.

 МКД — многоквартирный дом
 .мкд — национальный кириллический домен верхнего уровня Македонии
 МКд — мегакандела, единица измерения силы света
 МКД — Московско-Курская железная дорога
 МКД — Московская канатная дорога
 МКД — момент количества движения
 МКД — Международное коммунистическое движение
MKD
 MKD — код валюты Македонский денар
 MKD () — Дирекция военных каналов (Германия)
 MKD — Mortal Kombat: Deception